USA, som er repræsenteret af USAs Olympiske Komité (USOC), konkurrerede ved sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro, fra 5. til 21. august 2016. Der har været atleter fra USA med ved hvert sommer-OL i den moderne æra, med undtagelse af 1980 i Moskva, som landet boykottede. Landet stillede op med 567 atleter i 38 sportsgrene.

USA blev legenes mest vindende nation med i alt 121 medaljer, deraf 46 af guld.

Medaljer

Medaljevindere 
Listen er ufuldstændig.

* - Angiver at atleten konkurrerede i indledende heats, men ikke i finalen.

Svømning

Resultater 

Svømmede kun i heats

Referencer 

2016
Lande ved sommer-OL 2016